

Польовська сільська рада — сільське поселення, Бірілюський район, Красноярський край
 Польовська сільська рада — сільське поселення, Німецький національний район, Алтайський край